Кантелу́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Кантелу (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Кантелу (Манш) — в департаменте Манш.